Farson bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Farson (Iowa)
 Farson (Wyoming), CDP

Personen:
 Daniel Farson (1927–1997), britischer Schriftsteller
 Negley Farson (1890–1960), US-amerikanischer Autor
 Richard Farson (* 1926), US-amerikanischer Psychologe und Autor